Het kiesarrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide werd opgericht door een decreet van de Vlaamse regering uitgevaardigd in 2011. Het was daarin de bedoeling voor de provincieraadsverkiezingen de kieskringen uit te breiden om een meer representatieve verdeling te krijgen over de deelnemende politieke partijen.

Structuur 
Het kiesarrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide maakt deel uit van de provincie West-Vlaanderen en omvat de arrondissementen Oostende, Veurne  en Diksmuide. Het is opgesplitst in twee provinciedistricten: Oostende en Veurne-Diksmuide.

Verkiezingsresultaten

Federale Verkiezingen

Kamer van volksvertegenwoordigers 
Tot 1900 vormden voor de Federale Kamer de drie arrondissementen Veurne, Diksmuide en Oostende aparte kieskringen. Vanaf de verkiezingen van 1900 werden zij echter samengevoegd tot het kiesarrondissement Veurne-Diksmuide-Oostende, dit tot en met 1991. Voor de verkiezingen van 1995 en 1999 werden de kieskringen herschikt. Arrondissement Ieper werd toegevoegd aan dit kiesarrondissement. Er zijn van Veurne-Diksmuide-Oostende dus geen afzonderlijke uitslagen voor 1995 en 1999. Daarom volgt hieronder voor deze periode de gezamenlijke uitslag voor kieskring Veurne-Diksmuide-Ieper-Oostende. Vanaf 2003 worden de federale en Vlaamse verkiezingen gehouden op niveau van de kieskring West-Vlaanderen (zie daar).

Kiesresultaten van 1900 tot 1991: Kiesarrondissement Veurne-Diksmuide-Oostende 

(*)1919: Andere (3,34%) / 1921: Slachtoffers (1,34%) / 1932: Diss. Socialisten (0,52%) /

(*)1946: UDB (1,26%) / 1954: Diss. Liberalen (1,55%) / 1961: Diss. Liberalen (3,25%) / 1965: Afzonderlijk (3,57%) /
 (*)1974: VFP-PFU (0,96%) / 1981: BNP (0,79%) / 1985: VVP (0,25%) /

Kiesresultaten van 1995 tot 1999: Kiesarrondissement Veurne-Diksmuide-Ieper-Oostende 
 (*)1995: VVP (0,22%), V.N.P. (0,14%), N.W.P.  (0,1%) / 1999: V.N.P. (0,29%), PNPb  (0,38%) /

Provincieraadsverkiezingen 
Voor de provincieraadsverkiezingen van 2012 werden aan dit kiesarrondissement 16 zetels toegewezen van de 72 die in deze provincie beschikbaar zijn. Voorheen waren dat er 11 voor het arrondissement Oostende en elk 4 voor de arrondissementen Veurne en Diksmuide van de 84 voor de hele provincie.

Oostende-Veurne-Diksmuide